Генрих Фишер:
 Фишер, Генрих (1817—1886) — немецкий зоолог и геолог.
 Фишер, Генрих Матвеевич (1871—1935) — старый большевик, отец Рудольфа Абеля.